Haye (rivier), een riviertje in de Belgische provincie Henegouwen
 de Franse naam voor Den Haag
 La Haye (Herve)
 
 La Haye (Manche)
 La Haye (Seine-Maritime)
 La Haye (Vosges)
 La Haye-Aubrée, Eure 
 La Haye-Bellefond, Manche 
 La Haye-de-Calleville, Eure 
 La Haye-d'Ectot, Manche 
 La Haye-de-Routot, Eure 
 La Haye-du-Puits,  Manche 
 La Haye-du-Theil, Eure 
 La Haye-le-Comte, Eure 
 La Haye-Malherbe, Eure 
 La Haye-Pesnel,  Manche 
 La Haye-Saint-Sylvestre, Eure 
 La Haye en Touraine was de oorspronkelijke naam van de gemeente die sinds 1802 is vernoemd naar zijn beroemde telg René Descartes.
 Hayes, Moselle 
 Les Hayes, Loir-et-Cher